Johan Björkman eller liknande namn kan syfta på:

 Johan Björkman, svensk finansman
 Johan Björkman (1715–1788), svensk präst
 Johan Björkman (1749–1824), svensk präst och son till ovanstående
 Johan Björkman (1782–1870), svensk präst och son till ovanstående